Никола́й Никола́евич Наза́ров:
 Назаров, Николай Николаевич (1828—1907) — генерал-лейтенант, герой Туркестанских походов.
 Назаров, Николай Николаевич (1924—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Назаров Николай Николаевич (род. 1952) — советский и российский географ, профессор Пермского университета.